Nigel Cooke ist der Name folgender Personen:

* Nigel Cooke (Schauspieler) (* 1957), britischer Schauspieler
 Nigel Cooke (Maler) (* 1973), britischer Maler